Cet article recense les étoiles situées dans la constellation du Lièvre, classées par magnitude apparente décroissante.

Liste

Voir aussi

Liens internes 
 Lièvre
 Liste d'étoiles par constellation

Sources 
 
 
 
 
  

Lievre